Con Annedal puede referirse a dos localidades de Suecia:

Annedal (Estocolmo).
Annedal (Gotemburgo).